

Biologia e genetica 
 Vettore – in biologia, in genere in riferimento alle infezioni, è un portatore di geni o organismi
 Vettore – in biotecnologie, è DNA quasi sempre plasmidico, in grado di accogliere al suo interno DNA esogeno

Matematica e fisica 
 Vettore – in matematica, un elemento di uno spazio vettoriale
 Grandezza vettoriale – in fisica, una grandezza fisica contraddistinta da modulo, direzione e verso; descritta matematicamente con un vettore
 Vettore applicato – in matematica e fisica, equivalente del segmento orientato in tre dimensioni, ovvero una coppia ordinata di punti di un piano

Altro 
 Antonio Vettore (1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Vettore – in diritto è colui che, in un contratto di trasporto, si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro
 Vettore – in informatica, sinonimo di array monodimensionale
 Vettore – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Monte Vettore – cima della catena dei Monti Sibillini
 Vettore – ausilio per non-ipovedenti, anche detto "percorso tattile"
 Vettore – in astronautica, dispositivo per mandare carichi nello spazio
 Vettore  – in aeronautica è l'istruzione impartita con l'ausilio di un sistema radar da un controllore del traffico aereo a un aeromobile per modificarne la direzione

Altri progetti